Bm — acorde de si menor ou sua tonalidade, a qual contém dois sustenidos na sua armadura de clave
 BM — sigla do Banco de Moçambique
 BM — sigla do Bombeiro Militar
 .bm — sigla do domínio de topo das Bermudas na internet

Desambiguações de siglas